Mortal Kombat – seria gier komputerowych
 Mortal Kombat – pierwsza część serii wydana w 1992 roku
 Mortal Kombat – gra komputerowa z 2011
 Mortal Kombat – amerykański film z roku 1995, bazujący na grze
 Mortal Kombat – amerykański film z roku 2021, bazujący na grze

Zobacz też